Stop! — дебютный альбом британской певицы Сэм Браун, выпущенный в 1988 году. Альбом содержит наиболее известный сингл певицы «Stop!», а также кавер-версию песни Тины Тёрнер — «Nutbush City Limits» и песни Марвина Гэя — «».

По всему миру альбом разошёлся тиражом в 2,5 млн копий и занял 4 место в британских чартах. В Канаде, Европе и Австралии пластинка приобрела статус платиновой.

Список композиций 
 «Walking Back to Me» (Sam Brown/Gregg Sutton) (3:40)
 «Your Love Is All» (Sam Brown/Margo Buchanan)(4:09)
 «Stop!» (Sam Brown/Gregg Sutton/Bruce Brody) (4:53)
 «It Makes Me Wonder» (Sam Brown/Margo Buchanan) (4:33)
 «This Feeling» (Sam Brown/Margo Buchanan) (3:21)
 «Tea» (Sam Brown) (0:41)
 «Piece of My Luck» (Sam Brown) (3:00)
 «Ball and Chain» (Sam Brown/Danny Schogger) (4:34)
 «Wrap Me Up» (Sam Brown/Danny Schogger) (3:10)
 «I’ll Be In Love» (Sam Brown/Danny Schogger) (5:16)
 «Merry Go Round» (Sam Brown/Vicki Brown) (3:07)
 «Sometimes You Just Don’t Know» (Sam Brown/Danny Malloy/Richard Brennan) (3:05)

Примечания 

Дебютные альбомы 1988 года
Альбомы A&M Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании